Петру́сь — українське прізвище, що за походженням являє собою зменшувальну форму імені Петро. Відомі носії:

 Петрусь Василь Васильович (1921—1992) — український диригент, кларнетист, саксофоніст, народний артист УРСР.
 Петрусь Євгенія Михайлівна — волонтер, голова ГО «Право матері» (Львівська область), відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Петрусь Степан Ярославович (1956) — митрополит Львівський Петро, Українська автономна православна церква Львова.
 Петрусь Яків Самойлович (1887 — після 1921) — підполковник Армії УНР.

Інше 
 «Петрусь» — поема Шевченка, написана в 1-й пол. 1850 в Оренбурзі

Примітки 

Українські прізвища